

Codici 
 SHI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shimojishima (Giappone)
 shi – codice ISO 639-3 della lingua tashelhit
 SHI – Societas Herpetologica Italica è un'associazione scientifica italiana che promuove la ricerca erpetologica di base ed applicata

Persone 
 Jay Shi (1979) – tiratore a segno statunitense
 Shi Gaofeng (1992) – schermidore cinese
 Shi Haiying (1978) – schermitrice cinese
 Shi Jiayou (...) – astronoma taiwanese
 Shi Jidong (1835-1908) – insegnante cinese
 Shi Jinglin (1993) – nuotatrice cinese
 Shi Jingnan (1994) – pattinatore di short track cinese
 Shi Jun (1982) – ex calciatore cinese
 Shi Ke (1993) – calciatore cinese
 Shi Nai'an (1296-1372) – scrittore cinese
 Shi Shen (IV secolo a.C.) – astronomo cinese
 Shi Tingmao (1991) – tuffatrice cinese
 Shi Zhao Huang (1973) – pilota motociclistico cinese

Altro 
 Shi – kana
 Shi – personaggio dei fumetti creato da William Tucci
 Shi – personaggio di Naruto

Pagine correlate 
 Shi Zhiyong